Il existe de nombreuses églises Saint-Marcel  dédiées à un des  dont :

 

En Aquitaine
 Église Saint-Marcel, à Beychac-et-Caillau en Gironde

En Auvergne
 Église Saint-Marcel à Bayet dans l'Allier
 Église Saint-Marcel à Saint-Marcel-en-Murat dans l'Allier

En Bourgogne
 Église Saint-Marcel à Annay-la-Côte, dans l'Yonne
 Église Saint-Marcel à Cluny, en Saône-et-Loire
 Église Saint-Marcel à Iguerande, en Saône-et-Loire
 Église Saint-Marcel à Molosmes, dans l'Yonne
 Église Saint-Marcel à Pierre-de-Bresse, en Saône-et-Loire
 Église Saint-Marcel à Prémery, dans la Nièvre
 Église Saint-Marcel à Rugny, dans l'Yonne
 Église Saint-Marcel à Vix, en Côte-d'Or 
En Bretagne
 Église Saint-Marcel à Saint-Marcel, dans le Morbihan
En Centre-Val de Loire
 Église Saint-Marcel à Saint-Marcel, dans l'Indre
En Champagne-Ardenne
 Église Saint-Marcel à Saint-Marcel, dans les Ardennes
 Église Saint-Marcel-et-Notre-Dame-de-l'Assomption à Chauffour-lès-Bailly, dans l'Aube
En Île-de-France
 Collégiale Saint-Marcel de Paris, ancienne église de Paris
 Église évangélique Saint-Marcel dans le  de Paris
 Église Saint-Marcel dans le  de Paris
 Église Saint-Marcel à Villabé, dans l'Essonne
En Languedoc-Roussillon
 Église Saint-Marcel au hameau de Flassa, à Serdinya, dans les Pyrénées-Orientales
En Limousin
 Église Saint-Marcel à Lagraulière en Corrèze
En Midi-Pyrénées
 Église Saint-Marcel à Guchan dans les Hautes-Pyrénées
En Picardie
 Église Saint-Marcel à Marcelcave dans la Somme
En Rhône-Alpes
 Église Saint-Marcel à Bouligneux, dans l'Ain
 Église Saint-Marcel à Allevard, dans l'Isère

  
Dans le Latium
 Église Saint-Marcel al Corso à Rome, dans la Province de Rome

Articles connexes
 Abbaye Saint-Marcel,  à Réalville dans le Tarn-et-Garonne
 Chapelle Saint-Marcel, à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Couvent Saint-Marcel, dans le faubourg Saint-Marcel à Paris